Mistrzostwa Polski w rugby 7 kobiet
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 mężczyzn

 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2003)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2004)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2005)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2006)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2007)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2008)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2009)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2010)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2011)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2012)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2013)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2014)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2015)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2016)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2017)
 Mistrzostwa Polski w rugby 7 (2018)